Лос Фламбојанес има више значења:

 Лос Фламбојанес (Синталапа), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фламбојанес (Венустијано Каранза), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фламбојанес (Виља Корзо), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фламбојанес (Виљафлорес), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Лос Фламбојанес (Оскускаб), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Фламбојанес (Тиспевал), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Фламбојанес (Тизимин), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику
 Лос Фламбојанес (Јаскаба), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику